Villa Alta kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Ildefonso Villa Alta (kommunhuvudort), Oaxaca, 
 Villa Alta, Santa María Chilchotla, ort, 
 Villa Alta, San Andrés Cabecera Nueva, ort,